Спиро — фамилия.

Известные носители:
 Спиро, Вадим Евгеньевич (1934—2009) — учёный, инженер-кораблестроитель, специалист в области строительной механики подводных лодок
 Спиро, Джордана (род. 1977) — американская актриса.
 Спиро, Пётр Антонович (1844—1893) — русский учёный-физиолог.
 Спиро, Саманта (род. 1968) — английская актриса.

См. также 
 Спир